I чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Югославии с 13 по 20 июля 1957 года. Игры проводились в Белграде и Вировитице.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфинальная стадия

Группа I

Группа II

Финальные матчи 
 За 5 место

 За 3 место

 Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Информация на сайте IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
гандбол
Июль 1957 года
Спорт в Югославии в 1957 году
Гандбол в Югославии
Международные спортивные соревнования в Белграде
Вировитица